Benavente hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

España 
 Benavente (Badajoz), localidad del municipio de Alburquerque, provincia de Badajoz;
 Benavente (La Coruña), lugar de la parroquia de Barciela, municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña;
 Benavente de Aragón, localidad del municipio de Graus, provincia de Huesca;
 Benavent de Segriá, municipio de la provincia de Lérida;
 Benavent de la Conca, localidad del municipio de Isona y Conca Dellá, provincia de Lérida;
 Benavente (Zamora), municipio de la provincia de Zamora;
 Cubo de Benavente, municipio de la provincia de Zamora.

Otras divisiones administrativas 
 Benavente y Los Valles, comarca de la provincia de Zamora;
 Partido judicial de Benavente, partido judicial de la provincia de Zamora.

Portugal 
 Benavente (Portugal), municipio o concelho portugués del distrito de Santarém.
 Benavente (freguesia), freguesia del municipio de Benavente.

Puerto Rico 
 Benavente (Hormigueros), distrito.

Instituciones 
 Condado de Benavente, título de nobleza de España.
 Ducado de Benavente, título de nobleza de España.

Personas 
 Toribio de Benavente (1482-1569), misionero franciscano.
 José María Benavente (1785-1833), militar chileno, ministro de guerra y marina.
 Diego José Benavente (1790-1867), político y militar chileno.
 Juan José Latorre Benavente (1846-1912), marino chileno, uno de los principales actores de la Guerra del Pacífico.
 Jacinto Benavente (1866-1954), dramaturgo, director y guionista español.
 Pepe Benavente (1954-), cantante de verbena y presentador de televisión de Canarias.
 Cristian Benavente (1994-), futbolista hispano-peruano.